Microporelloides är ett släkte av mossdjur. Microporelloides ingår i familjen Microporellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Microporelloides